Gérson o Gerson puede referirse a:

Personas
Gérson de Oliveira Nunes, exfutbolista brasileño, del Botafogo y ganador de la Copa Mundial de Fútbol 1970;
Juan Gerson, teólogo y filósofo francés;
Max Gerson, médico alemán;
Gerson von Bleichröder, banquero alemán; 
Gerson Santos da Silva, futbolista brasileño surgido en Fluminense; 
Gerson Martínez, futbolista chileno nacido en la región de Valparaíso, con paso destacado en Deportes Iquique y San Luis de Quillota; 
Gerson de Oliveira, futbolista ecuatoriano surgido en Emelec;
Lars Christian Krogh Gerson, futbolista luxemburgués con trayectoria en diferentes equipos de Suecia y Noruega;
Gerson Marín, futbolista mexicano de San Luis Potosí;
Wojciech Gerson, pintor polaco;
Gerson Vidal, futbolista colombiano nacido en Cali y campeón con Deportivo Cali;
Gina Gerson, actriz pornográfica y modelo rusa;
Gerson Rodas, futbolista hondureño de San Pedro Sula con trayectoria en Real Club Deportivo España;
Dora Gerson, cantante y actriz alemana;
Betty Lou Gerson, actriz estadounidense de cine y televisión;
Gerson Cedeño, futbolista ecuatoriano, campeón en Barcelona de Guayaquil; 
Gerson Torres, futbolista costarricense, campeón con Necaxa de la Copa México;
Gerson García, futbolista boliviano con paso en distintos clubes de la máxima categoría de su país;
Gerson Acevedo, futbolista chileno con paso en distintos clubes de su país además de jugar en Kazajistán, Lituania y Armenia;
Gerson Betuel Tinoco Carbajal, futbolista hondureño con paso en distintos clubes de Honduras, El Salvador y sobre todo, Guatemala;
Paul Gerson Unna, médico, y micólogo alemán;
Gerson Lente, exfutbolista brasileño nacido en la ciudad de São Paulo y con paso por clubes de Perú, España, China, Turquía y Arabia Saudita;
Gerson Lima, futbolista guatemalteco con paso en distintos clubes de su país;
Gerson Nicolás Valle Alvear, futbolista chileno con paso en distintos clubes de su país además y un corto paso por el fútbol de Nueva Zelanda;
Gerson Díaz, futbolista hondureño con paso en distintos clubes de las categorías de ascenso de su país;
Gerson Barreto, futbolista peruano surgido en Universitario de Deportes;
Gerson Victalino, jugador brasileño de baloncesto;
Gerson Lázaro da Silva, futbolista brasileño de Río de Janeiro que se desempeña como guardameta;
Gerson D. Cohen, historiador y rabino judío;
Gerson Mayén, futbolista salvadoreño con paso por varios clubes de su país y de Estados Unidos;
Gerson Argueta, futbolista hondureño surgido en el Club Deportivo Olimpia;
Gerson Díaz Mendoza, futbolista venezolano del Caracas Fútbol Club y de la selección de su país.

Además
Ley de Gérson, expresión brasileña.
Gerson Lehrman Group, plataforma de aprendizaje profesional.